Села:
 Будераж — Рівненська область, Дубенський район
 Будераж — Рівненська область, Рівненський район